Daniel Williams puede referirse a las siguientes personas:

 Daniel Williams, (1935- ), gobernador general de Granada.
 Daniel Williams, (1989- ), futbolista estadounidense nacido en Alemania.
 Daniel Williams, (1950- ), político canadiense.